Klaus Knoll (* 17. August 1966) ist ein österreichischer Schriftsteller und Fotograf.

Leben 
Knoll besuchte das Jesuiteninternat Aloisianum in Linz. Er studierte Literaturwissenschaft, Publizistikwissenschaft und Fotografie in Salzburg, Wien und Montpelier. Im Jahr 1986 erhielt er den Literaturförderpreis des Landes Oberösterreich für das Projekt eines Internatsromans. Ende der 1990er-Jahre war er als Lektor am germanistischen Institut der Kagawa Daigaku in Takamatsu tätig, ab der Jahrtausendwende als Lehrgangsleiter Multimedia Arts an der Fachhochschule Salzburg.

Gemeinsam mit seiner Frau Cella gründete er im Jahr 2004 das Transart Institute. Im Jahr 2008 war er Artist in Residence an der Lingnan University, Hongkong. In den Jahren von 2009 bis 2011 übernahm er eine Professur für Fotografie an der University of Hawaii Mānoa. Er lebt und arbeitet in Honolulu und Berlin.

Literarische Werke 
 2008: „Kürzestgeschichten“, in: schreibkraft 16, „für immer“. Graz
 2010: „Brief an den Täter“, in: Die Presse, Wien, Feuilleton vom 21. März 2010
 2011: „Nachbeben“. In: Kühner Kosmos. Kurzprosa. Eine Anthologie. Landbeck, Berlin
 2011: „Fuzzy Logic“ & „Kohi“. In: Die Rampe, Hefte für Literatur 4/2011. Linz
 2011: „Was bleibt“. In: Literarisches Österreich. Sonderheft „Der Blick aus dem Fenster“. Wien
 2012: „Zinseszins“. In: schreibkraft 24, „gute reise“. Graz
 2013: „Zuletzt“. In: Zwischenwelten. Anthologie der 9. Bonner Buchmesse Migration. Free Pen, Bonn
 2013: „Mittendrin“. In: Literarisches Österreich. Sonderheft „aus der Zeit gefallen“. Wien
 2014: „Den Präfekten im Nacken“. In: Reportagen #15, Bern
 2014: „Kohi“. In: Kaffeehausgeschichten, Wendepunkt, Weiden

Literarische Auszeichnungen und Stipendien 
 1986: Talentförderungsprämie mit 2-Jahres Stipendium des Landes Oberösterreich für Literatur
 2013: Preisträger des Wettbewerbs Zwischenwelten der 9. Bonner Buchmesse Migration

Ausstellungen 
 2009: Honolulu Academy of Arts Museum, juror L. Hoptman, New Museum of Contemporary Art, New York
 2009: From The Collection, Salzburg City Museum, Salzburg, Austria, curator Dr. Dietgard Grimmer
 2009: Visions of Death, FIDM, Queens Museum of Art, New York, Miguel Vaylon, Directeur Artistique du FIDM
 2009: 2me Concours International de Photographie, juried, Paris, France
 2009: Visiones sobre la Muerta, Festival Internacional de Cortometraje, Mexico
 2009: Center for Contemporary Art, Seattle, Washington, finalist Best in Show, curator Jess Van Nostrand
 2009: Small Works, Climate Gallery, Long Island City, New York
 2010: Best in Show 47th Juried Exhibition, Masur Museum of Art, D. Houston, chief curator, Ogden Museum
 2010: Creating Worlds, Fest der Künste, Internationales Forum, Berlin, Germany, curator I. G. Niang
 2010: Focal Resolution, Climate Gallery, Long Island City, New York, Best in Show, curator Bonni Benrubi
 2010: Shelter, Projektwerkstatt SOHO, Vienna, Austria, curator, Victoria Hindley
 2010: Delicacy, Solo exhibition, Hawai’i Pacific University, Kaneohe, Hawaii, curator Sanit Khewhok
 2010: A Sense of Place, Gertrude Herbert Institute of Art, Augusta, GA, juror, Betsy Cain
 2010: In Progress, Desotorow Gallery, Savannah, Georgia, curator Ai-ling Chang
 2011: 15th Tallinn Print Triennial, Tallinn, Estonia, jurors, Simon Rees, Eha Komissarov, Eve Kask
 2011: Nothing to Declare, Manila, Philippines, curator, Flaudette May V. Datuin
 2011: Remains of the Day, Solo Exhibition, Photography Gallery at Orange Coast College, curator, Richard Kraft
 2011: Art Stays 9th International Contemporary Art Exhibition, Slovenia, curator Lynn Book
 2011: Entro de Residencias Artisticas, Buenos Aires, Alicia Candiani
 2011: New York Photo Festival 11, Rabbithole Studio, New York, juried exhibition
 2011: Artists of Hawaii, Honolulu Academy of Art Museum, juror Michael Rooks, Atlanta Modern Art Museum
 2012: International Biennial of Miniature Art, Cstochowa, Poland
 2012: Seen-Unseen, Wiseman Gallery, Grants Pass, Oregon
 2012: Natural Setting, Davis-Orton Gallery, Hudson, New York
 2012: Home, Center For Fine Art Photography
 2012: Not Festival 2012: An atypical point of view, Copenhagen, curator L. Malvaci­as
 2013: Closer, Closer, Lisbon Architecture Triennale
 2013: Inaugural Biennial, Rochester Museum of Fine Arts
 2013: Foto Biennale, Ballarat International, Melbourne, Australia
 2013: 3rd International Photo Exhibition: Viridian, New York, Juror Nat Trotman, Curator, Guggenheim Museum
 2013: 4th Biennale Juried Pinhole Exhibition, Rayko Photo Center Gallery, San Francisco
 2013: Überbleibsel [Leftover], Konnektor Art Forum, Hannover, Germany 2013

Fotografische Arbeiten in Sammlungen 
 Museum Ludwig, Köln
 Bibliothèque nationale de France, Paris
 National Austrian Fine Art Photography Collection
 Museum der Moderne Salzburg
 Art Complex Museum, Boston

Weblinks 
 Eintrag im Literaturnetz Oberösterreich, abgerufen am 12. März 2014
 Brief an den Täter, aus: Die Presse, Print-Ausgabe, 21. März 2010, abgerufen am 8. März 2014

Fotograf (20. Jahrhundert)
Fotograf (21. Jahrhundert)
Fotograf (Salzburg)
Fotograf (Berlin)
Fotograf (Vereinigte Staaten)
Autor
Mitglied des Österreichischen Schriftsteller/innenverbandes
Österreicher
Geboren 1966
Mann